North Berwick kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 North Berwick (ort i Storbritannien), Skottland, East Lothian,

USA 

 North Berwick, Maine – en ort i Maine, York County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar